Натуральне число 183
 183 рік до нашої ери
 183 рік нашої ери